Retiro (Chili), een gemeente in Chili
Retiro (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Retiro (Madrid), een wijk van Madrid
Retiro (metrostation) van de metro van Madrid
Retiro (geslacht), een geslacht van nachtkaardespinnen (Amaurobiidae)